Ричард Эванс:
 Эванс, Ричард Гарри (род. 1942) — английский бизнесмен и банкир, государственный служащий.
 Эванс, Ричард Джон (род. 1947) — британский историк.
  (23 января 1935 – 2 октября 2021) — американский актёр, снялся в сериале Звёздный путь и других фильмах.